Julio González (1876–1942) – hiszpański rzeźbiarz i malarz
 Julio González (ur. 1902) – hiszpański szermierz, olimpijczyk
 Julio González – (ur. 1943) – salwadorski strzelec sportowy, olimpijczyk
 Julio González (ur. 1976) – kubański bokser
 Julio Valentín González (ur. 1981) – paragwajski piłkarz
 Julio González (ur. 1991) – meksykański piłkarz